Пења Агухерада има више значења:

 Пења Агухерада (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пења Агухерада (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику